Awad (auch Awadh; ) ist ein arabischer männlicher Vorname mit der Bedeutung „Ehrerbietung, Freundlichkeit“ sowie ein Familienname, der vom Vornamen abgeleitet oder anderer Herkunft sein kann.

Namensträger

Vorname 

 Awad al-Bandar (1945–2007), hingerichteter irakischer Richter
 Awad al-Qarni (* 1957), saudischer islamischer Theologe und Prediger
 Mohamed Awad Tageddin (* 1945), ägyptischer Politiker

Familienname 
 Ahmed Awad Ibn Auf (* 1954), sudanesischer General und Politiker 
 Bakr Zaki Awad, ägyptischer Theologe
 Gamal Awad (1955–2004), ägyptischer Squashspieler
 Hawley Bennett-Awad (* 1977), kanadische Vielseitigkeitsreiterin
 Iwannis Louis Awad (1934–2020), syrischer Geistlicher, Apostolischer Exarch von Venezuela
 Louis Awad (1915–1990), ägyptischer Intellektueller und Schriftsteller
 Mira Awad (* 1975), arabisch-israelische Schauspielerin und Sängerin

 Nihad Awad (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 Said Awad (1936–2021), ägyptisch-kanadischer Urologe

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Avadh, Region in Indien

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname